Teresa de Cofrentes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Teresa de Cofrentes (ort), Valencia, Província de València, 
 Teresa de Cofrentes (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar